Joan Glicas, patriarca de Constantinoble del 1316 al 1320
 Miquel Glicas (s. XV), historiador romà d'Orient